

Onomastica
 Cesario – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Cesario d'Arles – monaco cristiano e vescovo francese
Cesario di Durazzo – santo
Cesario di Heisterbach – abate e scrittore tedesco
Cesario di Nazianzo – santo
Cesario di Napoli – ammiraglio italiano
Cesario di Terracina – santo
Cognome
 Bruno Cesario – politico italiano
 Claudio Ermogeniano Cesario – politico romano
 Flavio Cesario – politico dell'Impero romano d'Oriente
 Savino Cesario – chitarrista, conduttore radiofonico ed autore italiano

Pagine correlate
 San Cesario
 Cesareo